Putnam kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederic Ward Putnam
 George P. Putnam

Robotskapade auktorsförkortningar